Augusta ima više značenja:
 Ogasta
 Augusta (Ferara)
 Augusta (Padova)
 Augusta (Sirakuza)